Schwegelin ist der Nachname folgender Personen:

 Anna Maria Schwegelin (1729–1781), letzte deutsche zum Tode verurteilte „Hexe“
 Michael Schwegelin (1540–1583), deutscher Forstwissenschaftler